Robbie Adams peut désigner :
 Robbie Adams, un ingénieur du son irlandais ;
 Robbie Adams, un chanteur anglais.